Дашо () — бутанский титул, буквально означающий «лорд». Является приставкой к имени мужчин, принадлежащих к бутанской знати, высшим должностным чиновникам, а также мужчин — членов королевской семьи. Соответствует женскому титулу Аши (), означающему «леди».

Обладатели титула Дашо имеют право носить традиционный бутанский шарф кабни красного цвета.

См. также 
 Бутанское имя

Примечания 

Почётные звания
Титулы
Общество Бутана